Harald Nielsen kan syfta på:

 Harald Nielsen, född 1941, dansk fotbollsspelare
 Harald Nielsen, (1879-1957), dansk författare
 Harald Nielsen, (1892-1977), dansk silversmed